Divorçons – altro titolo con cui è conosciuta la commedia teatrale Divorziamo!
Divorcons – film del 1912 prodotto dalla Eclair American
Divorcons – film del 1915 prodotto dalla Biograph Company